PTGui (сокр. от ) — коммерческая (условно-бесплатная) компьютерная программа для создания панорамных фотоснимков, разработанная и поддерживаемая основанной в 1996 году нидерландской компанией New House Internet Services из Роттердама. Первоначально PTGui представляла собой графический интерфейс к комплекту бесплатных инструментов Panorama Tools (из чего следует и название программы), однако более поздние версии программы используют собственные алгоритмы сшивания фотографий. Начиная с 10-й версии поддерживается аппаратное ускорение обработки на видеоадаптерах (OpenCL).

Возможности программы:
 создание панорам из любого числа исходных изображений с различными видами проекций;
 полная автоматизация: создание панорамы в несколько щелчков мыши;
 предварительный просмотр в реальном времени;
 редактор панорам для визуального и диалогового редактирования;
 полная поддержка 16-битного режима;
 создание панорам, пригодных для обработки в графических редакторах;
 чтение информации EXIF из изображений, сделанных цифровыми камерами;
 определение параметров объектива и кроп-фактора камеры.

Помимо базовой версии PTGui существует расширенный вариант программы под названием PTGui Pro, которая имеет большое количество дополнительных функций: 

 пакетное добавление контрольных точек;
 пакетное создание панорам на основе готового шаблона;
 поддержка журналов заданий;
 работа с одиночными и панорамными изображениями расширенного динамического диапазона;
 корректировка тонов и др.

Поддерживаемые проекции:

 прямоугольная проекция;
цилиндрическая проекция;
эквидистантная проекция;
 циркулярный рыбий глаз (круглое изображение с охватом 180° по горизонтали и по вертикали);
 полнокадровый рыбий глаз (прямоугольное изображение с охватом 180° по диагонали);
стереографическая проекция;
 обратная стереографическая проекция;
проекция Меркатора;
 проекция ведута;
 поперечная эквидистантная проекция;
 поперечная цилиндрическая проекция;
 поперечная проекция Меркатора;
 поперечная проекция ведута;
сферическая проекция (эквидистантная проекция с охватом 360° по горизонтали и 180° по вертикали);
 проекция "Маленькая планета" (обратная стереографическая проекция с охватом 300°).

См. также 

 Hugin — свободная кроссплатформенная программа, основанная на движке Panorama Tools
Panorama Tools — свободный кроссплатформенный набор программ для создания панорамных изображений
Панорамная фотография — изображение с широким углом обзора, полученное путем склейки из нескольких снимков
Сферическая панорама — панорамное изображение в эквидистантной проекции, имеющее охват 360° по горизонтали и 180° по вертикали
Виртуальный тур — сферические панорамы, связанные между собой с помощью точек перехода, по которым можно перемещаться в процессе просмотра

Ссылки 
 Официальный сайт New House Internet Services BV и PTGui
 Создание панорам в программе PTGui Pro 8
 Фотобанк «Штурм»: инструкция
 Склейка сферической панорамы 360x180° в программе PTGui Pro

Панорамная фотография
Растровые графические редакторы
Программное обеспечение, написанное на Си
Программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Фотографическое программное обеспечение